Johann Steigerthal ist der Name folgender Personen: